Иван Александрович Белокрылов (29 мая 1963, поселок Новый Акатуй) — современный русский поэт, , прозаик, . Художественный руководитель Международных фестивалей искусств «Генуэзский маяк» и «Степная лира».

Биография 
Иван Александрович Белокрылов родился 29 мая 1963 года в поселке Новый Акатуй Читинской области (ныне — Забайкальского края), здесь же в 1970 году начал учёбу в акатуйской средней школе.
В 1971 году вместе с родителями переехал в поселок Дагкесаман Казахского района Азербайджанской ССР. В 1980 году окончил Казахскую среднюю школу № 2 имени Самеда Вургуна. В этом же году семья Белокрыловых переехала на Украину, в поселок Смолино Маловисковского района Кировоградской области. В 1981 году окончил с красным дипломом Кировоградское училище № 6 по специальности «столяр-станочник» и поступил на работу в ремонтно-строительный цех Кировоградского чугунолитейного завода.

С апреля 1982 по май 1984 проходил службу в армии (ЗабВО, Монголия). После увольнения работал плотником в посёлке Смолино, учился в Московском геологоразведочном институте (МГРИ), работал техником, дворником в детском саду, плотником в Свято-Даниловом монастыре.

С 1986 по 1990 год был участником литературной студии МГРИ, которой руководил Леонид Володарский. В 1990 году поступил в Литературный институт им. Горького при Союзе писателей СССР — на заочное отделение в творческий семинар, которым руководил поэт Николай Старшинов. Окончил институт в 1995 году.
Первые стихи опубликованы в 1986 году в газете «Разведчик недр» — печатном издании Московского геологоразведочного института.

19 января 1996 года принят в Союз писателей Москвы. В 1996 и 2000 годах в составе делегации русских поэтов принимал участие в Международном фестивале «Стружские вечера поэзии».
Вместе с поэтами Леонидом Володарским и Ириной Ковалёвой основал Независимую писательскую ассоциацию «Лютня Ориолы». Члены ассоциации, стоящие на позициях светореализма, каждую последнюю субботу месяца (с октября по май) проводят в малом зале московского Центрального дома литераторов (ЦДЛ) литературно-философские вечера из цикла «Лютня Ориолы представляет…».

В 2001 году вступил в Союз переводчиков России и в том же году был награждён премией журнала Союза писателей Москвы «Кольцо А», а также Большой премией Международного литературного фонда им. Милана Фюшта Венгерской Академии Наук с вручением памятной медали и диплома. Премия имени Милана Фюшта присуждена за поэтические переводы литературных памятников венгерской литературы.

В 2002 году Иван Белокрылов вошёл в состав жюри Московского открытого конкурса детско-юношеского литературного творчества «Волшебное слово», по итогам которого совместно с Ириной Ковалёвой организует ежегодные фестивали детско-юношеского творчества «Дети третьего тысячелетия», а с 2010 года вместе с ней же ведёт литературную гостиную «На перекрёстке миров», действующую при клубе писателей ЦДЛ.

Главный редактор журнала "Мир перевода" Союза переводчиков России с 29 мая 2016 года по 30 января 2020 года.

Публикации 
Стихи, переводы, рассказы и критические статьи публиковались в журналах «Литературная учёба», «Юность», «Истоки», «Работница», «Кольцо А», «Родомысл», «Дельфис», «Мир перевода», «Столпотворение», «Акме», «Переводчик», «Здоровье» (цикл детских стихов), в альманахах «Литературные знакомства», «Тёплый стан», «Площадь Свободы», «Орфей», "Небожители подвала", а также в «Литературной газете», «Литературной России», «Вечернем клубе», «Москвичке», австро-венгерской газете «Российский курьер» и др.

Переводы стихов Ивана Белокрылова опубликованы в словацкой «Литературной газете» (февраль, 2005), китайском литературном журнале «Фей Тян» (№ 2 1997), а также в македонских литературных изданиях.

Автор книги «Её Величество Лошадь» (издательство «Эво-импрешенс»).

Поэтические сборники 
 "Солнечное сплетение", 2000 год, "Четвертая Троя", стихотворения.
 «Солнечное сплетение», 2002 год, издательство «Крук», стихи и переводы.
 «Современная русская поэзия. 6500 произведений». Собрание стихотворений и поэтических переводов (электронная книга), издательство «Бизнессофт», 2006 год.
 Antologia ruskej poezie. Editor a prekladatel Juraj Kalnicky. Ostrava, 2012. /ISBN 978-80-7329-308-6/
 «Вотчина», 2013 год, «Лето-Принт», стихотворения.
 "Первая сотня", 2018 год, "Радиософт". Поэтические переводы.
 "Я видел Ангела", 2018 год, "Радиософт. Стихи. Иллюстрации Екатерины Матецкой.
 "Я сегодня нарисую крупноспелую волну", 2018 год, "Радиософт". (авторы - Иван Белокрылов, Елена Бужурина, Ирина Ковалёва)
 "Агитбригада имени Кропивницкого", 2022, Радиософт, Дневниковая проза.

Переводы 
Английская поэзия
 Кристофер Марло (Влюбленный пастух — своей возлюбленной)
 Оскар Уайльд (Да почиет; В лесу; Мой голос)
 Редьярд Киплинг (Прелюдия; «Когда последняя картина Земли будет написана…»)
 Мэри Хобсон, 1926 - 2020 (Снег в Зарайске; Прачечный блюз)
Болгарская поэзия
 Елка Няголова (Дыхание акации; Снега во мне; "Я посадила бересклет и две берёзы...")
Венгерская поэзия
 Петер Илошваи Шеймеш, ок.1520 - ок.1580 (История о знаменитых деяниях и подвигах достославного Миклоша Толди,1574 г.)
 Петер Борнемиса, 1535—1584 («Венгрия родная, тороплюсь признаться…»)
 Бенедек Тар, XVII век (Хвала супружеству, 1540)
 Янош Сильвестр, 1504—1555 (К венгерскому народу, 1541)
 Иштван Чуйяк из Мишкольца, 1575—1646 (Jocoserium)
 Михай Сабаткаи, ум.1521 (Песнь об угрозе Петеру Борисло, 1515 г.)
 Карой Чех, 1952 - 2013 (Февраль в Богаче; Любовь; Огни сухой листвы)
 Мартон Калас, род. в 1934 г. (Через мостки; Любовная элегия)
 Ласло Берток, род. в 1935 г. ("И между нами как мечта"; Электроток сквозь сердце с диафрагмой; Срывают афишу без цвета)
 Геза Сёч, род. в 1953 г. (Ожидая индейцев; Стихи о бесконечных программах)
 Янош Сентмартони, род. в 1975 г. (Пёс; Дедушка; Уходящее прочь; Конец века)
Итальянская поэзия
 Лудовико Ариосто («Неистовый Роланд», песни 1-2)
Македонская поэзия
 Константин Миладинов (Тоска по Югу)
 Любомир Весов (В предсмертии)
 Венко Марковски (Жнец; Плач; Алтана)
 Йован Котески (Здесь и сейчас)
 Траян Петровски (Игра; Змея; Сельская утешительная молитва)
 Гане Тодоровски (Расставание; Эпитафия)
 Ацо Шопов (Озеро возле монастыря)
 Васко Караджа (Человек без Родины)
 Загорка Присаганец-Тодоровска («Ты сделал попытку…»; Волнение; Мёртвый сон; Просящие на счастье; Светлый путь; Обнови мои воспоминания; Реальность; Молчание — стена)
Мальтийская поэзия
 Джованни Франческо Бонамико,1639 — 1680 (Сонет в честь Великого Магистра Николя Коттонера)
 Джованни Антонио Вассалло, 1817—1868 (Прощание с Египтом)
 Роджер Шиклуна, 1898—1941 (Оплакивающая возлюбленного)
 Николас де Пиро, род. в 1941 (Рифма, Ora pro mobis)
 Оливер Фриджиери, род. в 1947 (Мы — бурлящие воды)
 Марио Аццопарди, род. в 1944 (Ночь косоглазой луны, Решетка)
 Польская поэзия
 Милош Камил Манастерски (Рязань; Арбат)
Русинская поэзия
 Иван Петровций, 1945 - 2016 (Моё письмо — русинское; Спиванка о живом русинском слове; Декабрьский ветер; Стихи о бессмертии; Бог любит; Ночное беспокойство; Спиванка про солонину; Некролог; Спиванка о позднем возвращении; В Осое; "Сам ушёл из Осоя..."; "Во всё вокруг влезал, спеша..."; "По селу брожу как внове...")
 Сергей Тудовши (Лето)
Сербская поэзия
 Милица Ефтимиевич-Лилич (Современная сказка в стихах; Мистерия любви)
 Лиляна Дугалич («Послышался мне…»; «К нам заявился…»)
 Предраг Белошевич, род. в 1953 г. (Стихи о том, как ненужно писать; Существо, Тень, Единство)
Милица Бакрач, род. в 1977 г. (Сонет Косте Радовичу; Игра; Разрушенная Троя)
Вера Хорват, род. в 1954 г. (Сошествие во ад (Великая суббота))

 Словацкая поэзия
 Теодор Крижка, род. в 1956 г. (Дилемма; Где же ты?; Художнику Бато Дугаржапову; Гуси; Опыт; Подарок; Круговорот; Если речь о живой речи; Утренняя молитва; Завещание незнакомого; "Голова, как яйцо..."; Молитва; Родная речь; Ея Величество Река; Ангел ночи; "На твоём на солнце выгреваю душу..."; Старость; Кони; Безрассудство; Звёздные ночи; Удод - мистическая птица; Антипод; После дождя; Облака; Молитва за поэтов; Чем тише я; Поклон; Глухота; "Всю свою жизнь я падал на колена..."; Концерт; Жемчужина; Две чашки; Другое прошлое; Снимок памяти; Серые дни;  Хозяин; Ода поэту Ристо Василевскому; Гроза)
 Катарина Джункова, род. в 1987 (Окоём)
Хорватская поэзия
 Звонимир Голоб (Горлицы в лесу; Картина; Чёрная вода; Тень креста; Приблизительно; Оно)
 Бранко Малеш (Импрессионизм; Когда я весь в интиме; Сладкая жизнь посредственности; Культура смеха; Я всем на потребу)
 Драго Штамбук (Перстень Раймонда Карвера; Чёрная волна; Тевтонец, мученически убитый, разоруженный, закопанный, гнивший в земле острова, пробудившийся от удара мотыги, жалуется тому, что его раскопали)
 Златко Томичич (Море; Аистиха; Туман наступает; Я — земля)
 Миливой Славичек (О любви и о моей любви; Река и я — враги; Нигде в мире; И никто о них не узнает)
 Бранислав Зеликович (Динозавры; «Примостился сбоку здесь буфет янтарный…»; Серебряная бабочка; «Прощай, рептилия. Я помнится, был юный…»)
 Мирослав Славко Мадер (Вещь; Руки пахнут рыбой; Фруктовый сад; Охотник за ароматами; Каморка; Серебряные сети моего деда)
 Йосип Пупачич (Море; Три моих брата; Недостроенный дом; Завещание)
 Мария Чудина (Библиотека; Новая орбита; Поэтическая фантазия о ребёнке; Вурдалак; Гиена; Тигр)
 Леда Зечкович (Трансфузия; Визави)

Семья 
 жена — Ирина
 дочь — Дарья
 отец — Белокрылов Александр Иванович
 мать — Белокрылова (Березина) Альбина Михайловна
 дед — Белокрылов Иван Петрович (1915—1957), участник ВОВ
 прадед — Белокрылов Пётр Ионович (ум. в 1929), казак 1-го Нерчинского полка Забайкальского казачьего войска, участник русской-японской войны, кавалер Знака отличия военного ордена 4-й степени.
 прапрадед — Иона Васильевич Белокрылов, забайкальский казак, в 1897—1899 гг. мировой судья посёлка Красноярского Маковеевской станицы Забайкальского казачьего войска.

Ссылки и источники 
 
 Московские писатели. Б.
 Литературный институт имени А. М. Горького. Выпускники 1995 года 
 Поэты реального света, или Постскриптум к манифесту мистических лириков.
 «Мадьярская лира» Интервью с И.Ковалёвой и И. Белокрыловым, Российский курьер 2009 г.
 «Поэты светореализма. Вместо литературного манифеста» 
 Ассоциация «Лютня Ориолы». 
 Официальный сайт Фонда имени Милана Фюшта Венгерской академии наук. 
 Список лауреатов Большой премии имени Милана Фюшта. 
 Маковкин А. Е. «1-й Нерчинскій полкъ Забайкальскаго казачьяго войска. 1898—1906 гг. Историческій очеркъ». Художник Н.Самокишъ. Изданіе 1-го Нерчинскаго полка Забайкальскаго казачьяго войска. Санкт-Петербургъ, Тов-во Р. Голике и А. Вильборг, Звенигородская ул. № 11. 1907 год.
 Памятные книжки Забайкальской области за 1897—1899 гг.
 «Навстречу солнцу». Македонская поэзия XIX—XX веков в русских переводах. Ключ. Москва. 1997.
 «Преображения». Загорка Присаганец-Тодоровска. Современная македонская поэзия. «Ключ», Москва. 1998.
 «Македонская поэзия. Из века в век. Славянская поэзия XX—XXI веков». Москва. Радуга. 2002.
 «Солнечное сплетение. Стихи и переводы». Иван Белокрылов. Москва. Крук. 2002 год
 «Сербская поэзия. Из века в век. Славянская поэзия XX—XXI веков». Москва. Пранат. 2003.
 «Хорватская поэзия. Из века в век. Славянская поэзия XX—XXI веков». Москва. Пранат. 2007
 "Начните с малого" - видео (http://wn.com/иван_белокрылов )
 «Переводчик» (Чита), 2011, № 11 
 «Литературная газета», № 14 (6364)2012-04-04
 Журнал «Кольцо А» № 55 
 В станице Новопокровской прошёл Международный фестиваль искусств «Степная лира» 
 В Генуе завершился Второй международный фестиваль искусств «ГЕНУЭЗСКИЙ МАЯК–2017» 
 La Lanterna di Genova. Un festival di poesia russa nel cuore della Liguria 

Русские поэты
Члены Союза переводчиков России
Члены Союза писателей Москвы
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького